Маяцьке озеро (Крим) — озеро у Чорноморському районі Криму.
 Маяцьке — колишня назва озера Ропного біля міста Слов'янська Донецької області.